«La camisa negra» («Чёрная рубашка») — песня колумбийского певца Хуанеса. Была включена в его третий студийный альбом Mi sangre и издана как сингл.

Песня стала международным хитом, попав на 1 место в хит-парадах многих стран Европы и Латинской Америки.

В США песня достигла 89 позиции в Горячей сотне «Билборда».

Список композиций 
12"-й макси-сингл (House Remixes)
 «La Camisa Negra» [Main Mix]
 «La Camisa Negra» [Duro Mix]
 «La Camisa Negra» [T.U.&G! Remix]

CD-сингл № 1
 «La Camisa Negra» [Album Version] — 3:36
 «La Camisa Negra» [Remix por Toy Hernández] — 4:36

CD-сингл № 2
 «La Camisa Negra» [Album Version] — 3:36
 «La Camisa Negra» [Sonidero Nacional Remix] — 3:36

Макси-сингл (24 июля 2005)
 «La Camisa Negra» [Album Version] — 3:36
 «La Camisa Negra» [Sonidero Nacional Remix] — 3:36
 «Fotografía» [feat. Nelly Furtado] — 3:58
 «La Camisa Negra» [Video] [Bonus]
 An Introduction to Juanes [Bonus]

Чарты и сертификации

Чарты

Итоговые чарты за год

Сертификации

Примечания 

Синглы 2005 года
Синглы 2006 года
Песни Хуанеса
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Песни 2004 года
Песни на испанском языке
Синглы Universal Music Group